Remix steht für:
 Remix, alternative Version eines Musiktitels
 Remix (Literatur), für die Literatur adaptiertes Konzept

Alben:
 Remix (Mushroomhead-Album), Remixalbum von Mushroomhead (1996)
 The Remix (Album), Remixalbum von Lady Gaga (2010)

Bücher:
 Remix (von Stuckrad-Barre), Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre (1999)
 Remix (Lessig), Sachbuch von Lawrence Lessig (2008)

Film:
 Remix (Film), dänischer Spielfilm von Martin Hagbjer (2008)

Software:
 Remix OS, als Freeware vertriebenes von Android abgewandeltes Betriebssystem auch für Desktop-Computer
 re-mix, eine in der Sprache C# geschriebene Open Source Bibliothek, um Microsofts .NET-System zu erweitern

Siehe auch: